Андре́й Баби́цкий:
 Бабицкий, Андрей Маратович (1964—2022) — российский журналист.
 Бабицкий, Андрей Фёдорович — российский журналист.